Мисересес-де-Тера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 34 км². Население — 553 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается святой Мамес.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы